P126 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 126, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament